Il Vecchio (ital. der Alte, der Ältere) ist der Beiname folgender Personen:

 Ranuccio Farnese il Vecchio (1390–1460), italienischer Condottiere und Feudalherr
 Jacopo Palma (der Alte) (Jacopo Palma il Vecchio; um 1480–1528), italienischer Maler
 Martino Longhi der Ältere (genannt il Vecchio; um 1530–1591), italienischer Architekt
 Giovanni Antonio Amato il Vecchio (um 1475–um 1555), italienischer Maler
 Filippo Strozzi der Ältere (genannt il Vecchio; 1428–1491), Florentiner Kaufmann 
 Guglielmo il Vecchio († 1191), Markgraf von Montferrat, siehe Wilhelm V. (Montferrat)
 Cosimo de’ Medici (genannt il Vecchio; 1389–1464), italienischer Staatsmann, Bankier und Mäzen

Siehe auch:
 Der Kampf der Makkabäer (Originaltitel Il vecchio testamento), italienisch-französischer Film von Gianfranco Parolini (1962)